

Allemagne
 Musée des arts appliqués (Cologne)
 Musée des arts appliqués (Francfort)

Australie 
 Musée des Arts appliqués et de Technologie de Sydney, communément appelé le Powerhouse Museum

Autriche
 Musée des arts appliqués (Vienne)

Ouzbékistan
 Musée des arts appliqués de Tachkent

Serbie
 Musée des arts appliqués de Belgrade